Le Jeu des dragons est un jeu de société édité par la société Play Factory au format cartes à jouer de 2 à 6 joueurs. Le jeu est une licence Donjons et Dragons de Wizards of the Coast, qui l'édite en anglais depuis 2005 sous le nom de 3-Dragons Ante.

Les joueurs s'affrontent pour réaliser le vol de dragons le plus puissant et rafler la mise.

Contenu
Le jeu est entièrement constitué de cartes format tarot :
 70 cartes Dragon
 60 pièces d'or et 24 pièces de platine
 Livret de règle
 2 cartes de résumé de règles

Règles

Mise en place
On dispose la pioche de cartes Dragon face cachée au centre de la table. Les cartes seront défaussées face visible dans un paquet à côté de la pioche.

Chaque joueur commence avec 10 pièces d'or et 4 pièces de platine. 1 pièce de platine = 10 pièces d'or. Vous pouvez distribuer plus ou moins d'or pour raccourcir ou allonger la partie.

Chaque joueur pioche 6 cartes.

Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les cartes
Toutes les cartes sont des cartes Dragons, même lorsqu'il y a un humain (Mortel) dessus. Par contre pour les vols spéciaux, seules les cartes qui représentent effectivement un dragon marchent.

Chaque carte est caractérisée par une force, un nom, un pouvoir, une nature et une illustration.

La force : c'est la valeur de la carte, elle peut être de 1 (le plus faible) à 13 (le plus puissant).
Le nom : du Dragon et sa couleur (il y a 6 dragons pour chaque couleur) ou le nom du Mortel (les mortel sont uniques, il y en a 7).
Le pouvoir : capacité du dragon qui ne s'enclenche que si la force du dragon est inférieure ou égale à la force du dragon joué juste avant lui.
La nature : bon, mauvais, divin ou mortel. Les cartes qui ne sont pas des mortels sont des dragons.

Déroulement du jeu
Une partie du jeu des dragons se déroule en plusieurs manches de 3 tours chacune. Les joueurs gardent leur main de cartes entre les manches, les cartes jouées sont défaussées.

Déroulement d'une manche

Les cartes d'ante (mise) sont  misées pour déterminer le premier joueur (leader) et la mise.Les cartes d'ante sont des cartes misées par les joueurs de leur main au début de chaque manche. La carte est posée face cachée et dévoilée simultanément lorsque tous les joueurs ont misé. Le joueur qui a joué la carte dont la valeur est la plus puissante est le leader du tour. En cas d'égalité entre deux joueurs, c'est le joueur qui a joué la seconde carte la plus puissante qui devient le leader. Si tous les joueurs sont à égalité, les cartes sont défaussées, chaque joueur en pioche une et mise à nouveau.La valeur de la carte d'ante la plus puissante (même s'il y a une égalité) et le montant de ce que doivent miser les joueurs.Les cartes d'Ante sont conservées avec le pot jusqu'à la fin de la manche (certaines cartes ou un brelan de Dragons permettent de les récupérer).

Le leader commence et pose une carte devant lui (dans son vol) face visible. Le pouvoir de sa carte se déclenche automatiquement, il résout les effets du pouvoir, puis c'est au joueur à sa gauche de jouer. Ce dernier va à son tour poser une carte dans son vol, par contre le pouvoir de sa carte ne se déclenchera que si sa valeur est inférieure ou égale à celle jouée par le joueur avant lui (à lui de décider s'il préfère jouer une carte puissante pour tenter d'avoir le vol le plus puissant ou une carte plus faible pour bénéficier de son pouvoir). Les joueurs continuent ainsi jusqu'à ce qu'ils aient tous joué une carte.

Lorsque les joueurs ont tous joué une carte, on compare la valeur de la carte jouée. Le joueur qui a joué la carte la plus puissante est le leader du nouveau tour. En cas d'égalité, c'est le leader du dernier tour qui conserve sa place.

Après trois tours, on compare les vols, le joueur qui a le vol le plus puissant gagne la manche et rafle la mise. Les cartes jouées et les cartes d'ante restantes sont défaussées.

Les joueurs piochent 2 cartes et repartent sur une nouvelle manche en misant une nouvelle carte.

Les joueurs ne peuvent jamais avoir plus de 10 cartes en main. Lorsqu'un joueur a 10 cartes en main, il ne peut plus en piocher ou en prendre à d'autres joueurs.

Un joueur n'a plus de carte
Lorsqu'un joueur n'a plus de carte où lorsqu'il commence un tour avec une seule carte en main, il retourne la première carte de la pioche, paye au pot la valeur indiquée dessus avant de la défausser et pioche jusqu'à avoir quatre cartes en main.

Un joueur n'a plus d'or
Un joueur qui ne peut pas payer la mise, un achat de cartes ou un autre joueur s'endette auprès du pot ou du joueur. Il a jusqu'à la fin de la manche pour rembourser l'ensemble de ses dettes, sinon il sera éliminé de la partie.

Fin de partie
La partie se termine lorsqu'un joueur n'a plus d'or à la fin d'une manche. Le joueur qui en a le plus gagne la partie. Les dettes dues ne sont pas comptabilisées dans les gains. Vous pouvez également décider qu’une partie s’arrête sur un nombre de manche précise, le joueur ayant les plus d’or à la fin de la dernière manche gagne la partie.

Les vols spéciaux 
 Une couleur de dragons se dit lorsqu'un joueur réalise un vol de 3 dragons de la même couleur. Tous les joueurs doivent lui payer un montant équivalent à la valeur du deuxième dragon le plus puissant de son vol.
 Un brelan de dragons se dit lorsqu'un joueur réalise un vol de 3 dragons de la même valeur. Il récupère alors un montant au pot équivalent à cette valeur ainsi que toutes les cartes d'ante restantes.

Dungeons & Dragons 
Le jeu des Dragons est le jeu qui se joue dans les tripots des mondes du fameux jeu de rôle Dungeons and Dragons. On peut tout à fait intégrer une partie du Jeu des Dragons dans une partie du JDR grâce à des règles complémentaires dans le jeu de cartes qui permettent d'utiliser des capacités spéciales des joueurs. Bien entendu dans le jeu de rôle, vos personnages vont jouer leur or, et le joueur qui s'endette devra sans doute remplir une mission pour rembourser sa dette et éviter de se retrouver dans une bagarre qui pourrait s'avérer mortelle.

Notes et références

Liens externes 

Donjons et Dragons
Jeu de cartes spécifique
Jeu mettant en scène un dragon